Александр Александрович Серебров:
 Серебров, Александр Александрович (1944—2013) — советский лётчик-космонавт, Герой Советского Союза.
 Серебров, Александр Александрович (1868—1937) — новомученик.